Влади́мир Христофорович Рооп (4 июля 1865 — 30 декабря 1929) — русский генерал, герой Первой мировой войны.

Биография 
Православный. Из дворян.

Сын члена Государственного совета генерала от инфантерии Христофора Христофоровича Роопа и Варвары Александровны Озерской.

Окончил Пажеский корпус (1885), был выпущен корнетом в лейб-гвардии Конный полк.

Чины: поручик (1889), штабс-ротмистр (1892), капитан ГШ (1894), подполковник (1897), полковник (1901; за отличие), генерал-майор (за отличие, 1907), генерал-майор Свиты (1911), генерал-лейтенант (за отличие, 1913).

В 1885—1894 годах служил в лейб-гвардии Конном полку. В 1892 окончил Николаевскую академию Генерального Штаба по 1-му разряду.

Служил старшим адъютантом штаба: 1-й гвардейской пехотной дивизии (1894—1895) и 1-й гвардейской кавалерийской дивизии (1895—1896). В 1895—1896 отбывал цензовое командование эскадроном в Кирасирском Его Величества лейб-гвардии полку. Служил младшим делопроизводителем канцелярии Военно-ученого комитета Главного Штаба (1896—1900).

В 1900—1905 годах был военным агентом в Австро-Венгрии.

По возвращении в Россию командовал 26-м драгунским Бугским полком (1905—1907), лейб-гвардии Конно-гренадерским полком (1907—1912), Отдельной гвардейской кавалерийской бригадой (1912—1913). С ноября 1913 командовал 6-й кавалерийской дивизией, с которой вступил в Первую мировую войну и участвовал в походе в Восточную Пруссию. За бои у деревни Бжевно в июле 1915 был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени. В феврале 1917 был назначен командиром 2-го кавалерийского корпуса.

В апреле 1917 был отчислен в резерв чинов и направлен в США, возглавляя чрезвычайную Военную миссию. В Гражданскую войну участвовал в Белом движении в Сибири. Занимал должность начальника снабжения Сибирской армии во Владивостоке.

После окончания Гражданской войны эмигрировал во Францию.

Умер в 1929 году в Париже. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев де Буа.

Семья 
Был женат, имел троих детей.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (1893);
 Орден Святой Анны 3-й ст. (1897);
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (1901);
 Орден Святого Владимира 4-й ст. (1901);
 Орден Святой Анны 2-й ст. (1904);
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1910);
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 14.01.1917).

Иностранные:
 персидский Орден Льва и Солнца 3-й ст. (?);
 бухарский Орден Золотой звезды 3-й ст. (?);

Источники 
 
 Рооп Владимир Христофорович

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Генерал-майоры Свиты
Генерал-лейтенанты России (Белое движение)
Выпускники Пажеского корпуса
Выпускники Николаевской военной академии
Военные агенты Российской империи
Командиры корпусов в Первой мировой войне (Россия)
Русские эмигранты первой волны во Франции
Похороненные на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа